
Molekulska formula -{C13H9N}- se može odnositi na:

 Akridin
 Fenantridin